Elbs ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Elbs (* 1960), österreichischer Geistlicher
 Karl Elbs (1858–1933), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Elbs-Oxidation (auch: Elbs-Persulfat-Oxidation), Namensreaktion aus dem Bereich der Organischen Chemie
 Elbs-Reaktion, Namensreaktion aus dem Gebiet der Organischen Chemie